— сэйю-ветеран. В 2012 году был награждён Seiyu Awards в номинации «За заслуги».

Он был известен тем, что озвучивал многих персонажей аниме-сериалов на протяжении 62 лет. Он появлялся в детском аниме и образовательных программах. 

Наиболее известен благодаря ролям Сунэо Хонэкавы («Дораэмон»), Dracula (Kaibutsu-kun), Паяна (Paman), Иями (Osomatsu-kun), Тома («Том и Джерри»), Бэндзо Карино (Kiteretsu Daihyakka), кондуктора (Galaxy Express 999).

Роли в аниме 

1967 год
 Paaman (Кабао);
1969 год
 Ninpuu Kamui Gaiden (Сэппа);
1970 год
 Ashita no Joe (Хиёро Мацу);
1972 год
 Umi no Triton (Кару);
1973 год
 Doraemon (Гиан);
 Dororon Enma-kun (Капаэру);
1974 год
 Хайди — девочка Альп [ТВ] (Себастьян);
 Hajime Ningen Giatrus (То-тян);
1975 год
 Принцесса подводного царства (Краб);
 Yuusha Raideen (Берштейн);
1976 год
 Говаппер 5 Годам (Дайкити Камэяма);
 Кенди-Кенди [ТВ] (Алистер);
 Dokaben (Кадзуто Тонома);
1977 год
 Jouo Heika no Petite Ange (Бенджамин);
1978 год
 Hyakumannen Chikyuu no Tabi Bander Book (Сяраку);
 Галактический экспресс 999 [ТВ] (Кондуктор (Сасё-сан));
 Остров сокровищ (Бен Ганн);
1979 год
 Киборг 009 [ТВ-2] (Грейт Бритн / 007);
 Doraemon (1979) (Сунэо);
 Галактический экспресс 999 — Фильм (Кондуктор (Сасё-сан));
 Kaitei Choutokkyuu Marine Express (Сяраку);
 Ginga Tetsudou 999: Kimi wa Senshi no You ni Ikirareru ka!! (Кондуктор (Сасё-сан));
 Tanpen Unico: Kuroi Kumo to Shiroi Hane (Мышь);
1980 год
 Glass no Clair — Ginga Tetsudo 999 (Кондуктор (Сасё-сан));
 Doraemon: Nobita no Kyouryuu (Сунэо);
 Ginga Tetsudo 999: Eien no Tabibito Emeraldas (Кондуктор (Сасё-сан));
 Кайбуцу-кун [ТВ-2] (Дракула);
 Ginga Tetsudo 999: Kimi wa Haha no You ni Aiseru ka!! (Кондуктор (Сасё-сан));
1981 год
 Кайбуцу-кун (фильм первый) (Дракула);
 21 Emon Uchuu e Irasshai! (Гонсукэ);
 Прощай, Галактический экспресс 999: Конечная Станция „Андромеда“ (Кондуктор (Сасё-сан));
 Несносные пришельцы [ТВ] (Собан);
1982 год
 Южная радуга Люси (Дэйтон);
 Виолончелист Госю (1982) (Кукушка);
 Кайбуцу-кун (фильм второй) (Дракула);
 Дон Дракула (Ясубэй);
1983 год
 Paaman (Пааян);
 Волшебный ангел Крими Мами [ТВ] (Нэга);
1984 год
 Ninja Hattori-kun plus Paaman: Chounouryoku Wars (Кэмумаки);
 Chikkun Takkun (Так Хат);
 Волшебный ангел Крими Мами OVA-1 (Нэга);
1985 год
 Привидение Кью-Таро [ТВ-3] (Хакасэ);
 Волшебный ангел Крими Мами OVA-3 (Нэга);
1986 год
 Привидение Кью-Таро (фильм первый) (Хакасэ);
 Ultraman Kids no Kotowaza Monogatari (Гатсун);
 Cosmos Pink Shock (Компьютер);
1987 год
 Привидение Кью-Таро (фильм второй) (Хакасэ);
1988 год
 Dondon Domeru to Ron (Профессор Рон);
 Kiteretsu Daihyakka (Бэндзо-сан (Бэндзо Карино));
 Biriken (Доктор Торино);
 Легенда о героях Галактики OVA-1 (Хван Лю);
 Вперёд, Анпанман! [ТВ] (Хоррорман);
1989 год
 Dorami-chan: Mini-Dora SOS!!! (Сунэки / Сунэо);
1990 год
 Gatapishi (Хэйсукэ Хирано);
 Хаккэндэн: Легенда о Псах-Воинах (Голос за кадром);
1991 год
 Ultraman Kids: Haha o Tazunete 3000-man Kounen (Гатсун);
1994 год
 Вперёд, Анпанман! (фильм #06) (Хоррорман);
 Key the Metal Idol (Маэстро);
1997 год
 В джунгли! (Ахам);
1998 год
 Галактический экспресс 999: Вечная фантазия (Кондуктор (Сасё-сан));
 Триган [ТВ] (Леонов);
2001 год
 Doraemon: Ganbare! Gian!! (Сунэо);
2003 год
 Инуяся (фильм третий) (Сая);
2004 год
 Uchuu Koukyoushi Maetel: Ginga Tetsudou 999 Gaiden (Кондуктор (Сасё-сан));
2007 год
 Галактические Железные Дороги OVA (Кондуктор (Сасё-сан));
 Shampoo Ouji (Король Мыло);

Примечания

Ссылки